Concordia  kan henvise til flere artikler:
 Concordia er en gudinde i romersk mytologi.
 Concordia (Karakoram) er et område i bjergkæden Karakoram i det nordlige Pakistan hvor flere isbræer mødes.
 Concórdia (Santa Catarina) er en kommune i den sydlige delstat Santa Catarina, i Brasilien.
 Formula concordiae, på dansk "Konkordieformlen", 'fælles-hjerte', enighed, fra 1577 er den sidste lutherske bekendelse.
 Concordia, på danske "Konkordiebogen", samling af lutherske bekendelsesskrifter. fra 1580